Chilpancingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
 Chilpancingo, Chiapas, Copainalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar